Kempen (stad), een stad in de Kreis Viersen
Kempen (Heinsberg), een dorp in de gemeente Heinsberg